Sfar ist der Familienname folgender Personen:
 Joann Sfar (* 1971), französischer Comiczeichner
 Rachid Sfar (* 1933), tunesischer Politiker
 Selima Sfar (* 1977), tunesische Tennisspielerin

siehe auch:
 Safar (Begriffsklärung)